Ёрга (Йорга) — река в Верхнетоемском районе Архангельской области, правый приток реки Северная Двина. Длина — 159 км.

Ёрга начинается на водоразделе бассейнов рек Северная Двина и Пинега в болоте Треугольное. Высота истока равна 148 м. Сначала Ёрга течёт на юго-восток. Течение не очень извилистое. В верхнем течении у Ёрги наблюдается значительное падение. У посёлка Лахома Ёрга довольно круто поворачивает на запад, а затем на северо-запад. Берега Ёрги заселены негусто, деревень немного (верхнее течение почти необитаемо). Ширина Ёрги в среднем течении примерно равна 30 м. В среднем и нижнем течениях русло Ёрги более извилисто, чем в верхнем течении. В нижнем течении образует небольшую пойму (до 1 км в ширине). Самый крупный приток — Содонга.

Притоки 
 Елюга (левый)
 Ратьба (правый)
 Малый Симеж (левый)
 Большой Симеж (левый)
 Ущаж (правый)
 Содонга (правый)

Населённые пункты на реке Ёрга 
 Акуловская (Заболотье)
 Заруба
 Лахома
 Варлаамовская
 Гридинская 1-я
 Семёновская
 Васютинская
 Григорьевская
 Ущаж
 Чёда
 Анциферовская
 Загорье
 Верхняя Воронка
 Усть-Ёрга

Примечания

Литература 
 

Притоки Северной Двины
Реки Верхнетоемского района